Laloux peut faire référence à :

Patronymes 
 Daniel Laloux (1937-), acteur et réalisateur français ;
 Éléonore Laloux (1985-), écrivaine et femme politique ;
 Guillaume Laloux (1975-), coureur cycliste français ;
 Michel Laloux, professeur d'économie français ;
 Philippe Laloux, cuisinier et écrivain québécois ;
 René Laloux (1929-2004), réalisateur français ;
 Victor Laloux (1850-1937), architecte français ;

Toponymes 
 Laloux, village belge, faisant partie de la commune de Rochefort, dans la province de Namur.

Voir aussi 
.

Homonymie de patronyme